XII Световно първенство по лека атлетика се провежда между 15 и 23 август 2009 година в Берлин, Германия. Състезанията се провеждат на Олимпийския стадион в Берлин.

История 
След световното първенство по футбол през 2006 година, световното първенство по лека атлетика е другото голямо спортно събитие, което се провежда в столицата на Германия. На 6 декември 2004 година, чрез гласуване (12:2 гласа) за домакин на шампионата е избран Берлин. Другите градове кандидат-домакини са: Брисбейн, Брюксел, Валенсия, Делхи, Казабланка, Сплит и Тегу.

Интересни факти 
Капацитетът на стадиона е 74 845 зрители. На него се провеждат всички състезания в програмата, с изключение на спортното ходене и маратона. За първи път на световно първенство старта и финала на маратона и спортното ходене няма да е на стадиона, а при Бранденбурската врата.

Талисман на шампионата е мечето Берлино, който е представен е на публиката на 10 март 2009 година.

204 държави имат представители на първенството (от 214 членки на IAAF). Най-многочислена е делегацията на САЩ (136 атлети). България е представена от 11 атлети.

За победа в индивидуалните състезания е предвидена премия от 60 000 долара, за сребърен медал – 30 000 долара и за бронзов медал – 20 000 долара. При щафетите — съответно 80 000 долара, 40 000 долара и 20 000 долара на отбор.

Програма

Класиране по медали 

Цялата информация е от официалната страница на IAAF.

Бележки

Външни препратки 
 Официална страница на Световното първенство
 Официална страница на IAAF 

2009
Спорт в Берлин